Kitiara Uth Matar est un personnage fictif de Lancedragon créée par Margaret Weis et Tracy Hickman. Elle est la sœur de disgrâce des Chevalier de Solamnie, et aussi la demi-sœur de Raistlin et Caramon Majere.

Biographie
Kitiara est une femme guerrière belle et aguerrie. Cependant elle est froide et manipulatrice. Sa soif de pouvoir l'a toujours empêché d'appeler quiconque "ami". Dans les choix qui lui incombent, elle et Raistlin sont souvent d'accord sur de nombreux points. En effet ni l'un ni l'autre n'hésiteraient à trahir un allié si celui-ci présentait un intérêt à gagner en puissance.

Kitiara a eu de nombreux amants, dont Tanis Demi-Elfe et Dalamar, elfe noir et apprenti de Raistlin.
Elle a également eu un enfant, Steel de Lumlane, après une nuit passée avec le chevalier Sturm de Lumlane. Mais elle a refusé la demande en mariage du chevalier, qui n'a rien su de cette grossesse, et elle a laissé l'enfant alors qu'il n'avait que six mois.

Durant la Guerre de la Lance, Kitiara devient un grand Seigneur de Dragon, ayant son propre dragon répondant au nom de Ciel.

Parmi la flotte de soldats qui l'accompagne, elle y trouva Tanis déguisé tel un militaire de rang et elle supposa que lui aussi s'était enrôlé. Cette réunion ralluma leurs sentiments l'un pour l'autre, et elle encouragea Tanis à rester avec elle en tant que compagnon. Mais ses agissements contraignirent Tanis à la quitter peu de temps après. Il alla retrouver ses compagnons sur leur vol dans la mer de sang.

Dans le Nord, Kitiara mena une attaque contre la Haute Tour Cléricale, les défenses de celle-ci étant tenues par Sturm de Lunelame (son ancien compagnon) et la princesse Laurana, une Haute Elfe. Au cours de la bataille, Kitiara transperça Sturm d'une lance dans la poitrine, au sommet de la tour. C'est Laurana et Tasslehoff Raclepieds qui la reconnurent malgré son imposante armure.

Plus tard, dans l'apogée de la guerre, Kitiara a proposé à Tanis d'être à nouveau ensemble. Il refusa les avances de celle-ci car il savait que Laurana (au contraire d'elle) représentait un amour véritable. Néanmoins Kitiara, les tenants sous son joug, leur permit de s'enfuir d'elle.

Après la guerre de la Lance, Kitiara a mené son armée de dragons contre la ville de Palanthas, souhaitant empêcher son demi-frère Raistlin Majere de revenir du monde des Abysses où il s'était rendu pour défaire la reine des Ténébres, et trompée sur les intentions de Dalamar, qui souhaitait l'arrêter aussi, par le chevalier Sobert.
En tentant de tuer Dalamar, elle mourut et le chevalier Sobert vint récupérer son âme pour en faire sa compagne. Elle supplia Tanis de la sauver de cet horrible destin, mais son amour de Laurana fut le plus fort et il la laissa.

Ce dernier ne parvint tout de même pas à emmener l'âme de Kitiara dans le Royaume des ombres de Ravenloft. Car son âme présentait un stade où son jugement par Takhisis était imminent, malgré cela, la trilogie des Légendes mentionnerait que l'âme de Kitiara serait "contenue" dans un navire par le chevalier pour, à terme, la vampiriser.

Voir aussi

Le film d'animation de Will Meugniot, reprenant l'histoire du premier roman : Dragons d'un crépuscule d'automne (1984).

Références
 The Annotated Chronicles (1999), de Margaret Weis et Tracy Hickman
 Kindred Spirits (Avril 1991), de Mark Anthony et Ellen Porath
 Steel and Stone (Septembre 1992), de Ellen Porath
 The Companions (Janvier 1993), de Tina Daniell
 The Inheritance (Mai 2001), de Nancy Varian Berberick
 L'Ombre et la Lumière (1989), de Paul B. Thompson et Tonya C. Cook
 Kendermore (Août 1989), de Mary Kirchoff

Personnage de Lancedragon
Chevalier de fiction

en:List of Dragonlance characters#Kitiara Uth Matar